Dad steht für:
 Dad (Ungarn), Gemeinde in Ungarn
 Dad (Film), US-amerikanischer Film von Gary David Goldberg (1989)
 Dad, englisches Kosewort für Vater, siehe Mama und Papa
 Dād (), arabischer Buchstabe
 Dād, Form in der klassischen persischen Musik, siehe Radif #In den Radifs benutzte Guschehs

Dad ist der Familienname folgender Personen: 
 Ali Dad (* 1964), afghanischer Ringer
 Munsif Dad († 2015), pakistanischer Politiker

DAD steht als Kürzel für:
 Bahnhof Adorf (Vogtl) (DS100-Code)
 Flughafen Da Nang, Mittel-Vietnam (IATA-Code)
 Diacetyldioxim, ein Komplexbildner
 Digital-Analog-Digital, eine Kennzeichnung in der Musikproduktion, siehe SPARS Code
 DNA-Analysedatei, Datenbank des BKA zur Speicherung von DNA-Profilen
 Duplicate Address Detection, eine Komponente des IPv6-Protokolls, siehe IPv6 #Ablauf

D-A-D steht für:
 D-A-D (früher bekannt als Disneyland After Dark), dänische Rockband

D&AD steht für:
 D&AD, das englische Pendant zum deutschen Art Directors Club

Siehe auch:
 Dadd
 Dads
 Dhad

Abkürzung